

Список самых больших парусных судов

См. также 
 Список крупнейших пассажирских судов мира
 Список самых больших моторных яхт
 Типы парусных судов

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия кораблей

Парус